

Patronyme

 Adrien-Hubert Brué (1786-1832), un cartographe français ;
 André Brue (~1654-1738), un administrateur colonial français ;
 Jean-Louis Brue (1780-1851), général de brigade français ;
 Joseph Brue, un marin français qui participa à l'expédition Baudin en 1800-1801 ;
 Louis Urbain Bruë (1762-1820), militaire et député français de la Révolution et du Premier Empire.

Toponyme
Brue est aussi :  
 un village et une ancienne commune française, fusionnée en 1840 au sein de la commune de Brue-Auriac dans le Var.
 Brue, un fleuve coulant en Angleterre

Homonymie de patronyme